Аројо дел Ранчо има више значења:

 Аројо дел Ранчо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Ранчо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо дел Ранчо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику